Naumiesčio kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Žemaičių Naumiestis, ort, 
 Kudirkos Naumiestis, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar